Pachacamac bezeichnet:

 Pachakamaq (Pachacámac), eine Schöpfergottheit in den Anden
 Pachacámac (Pachakamaq), eine vorkolumbianische Stadt und heutige Ruinenstätte in Peru bei Lima
 Distrikt Pachacámac, ein Stadtbezirk von Lima
 Pachacámac (Peru), Verwaltungssitz des Distrikts Pachacámac
 Pachacamac (Insel), eine der peruanischen Küste vorgelagerte Insel in der Region Lima
 Pachacamac (Pachakamak), heute verwendeter Kichwa-Name Gottes in manchen Bibelübersetzungen